Формирования 201-й стрелковой дивизии:
 201-я стрелковая дивизия (формирование марта 1941 года) — сформирована в марте 1941 года Сибирском военном округе, в мае 1941 года направлена на формирование воздушно-десантной бригады;
 201-я Латвийская стрелковая дивизия (1-го формирования) —  сформирована в августе 1941 года в Московском военном округе, в октябре 1942 года переформирована в 43-ю гвардейскую стрелковую Латышскую Рижскую дивизию;
 201-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в мае — июне 1943 г. на Ленинградском фронте;
 201-я Гатчинская мотострелковая дивизия — переформирована из стрелковой дивизии в мотострелковую в 1964 году, правопреемник 201-й Гатчинской Краснознамённой стрелковой дивизии. В 2004 году переформирована в 201-ю российскою военную базу